The Girl from Nowhere – film del 1921 diretto da George Archainbaud
The Girl from Nowhere – cortometraggio del 1928 diretto da Harry Edwards
A Private Scandal (The Girl from Nowhere) – film del 1931 diretto da Charles Hutchison
The Lady from Nowhere (The Girl from Nowhere) – film del 1931 diretto da Richard Thorpe